Васи́лий Плато́нов:
 Платонов, Василий Георгиевич (1910—1938) — советский воздухоплаватель, инженер-механик.
 
 Платонов, Василий Иоаннович (1789—1856) — протоиерей, благочинный всех московских придворных церквей (с 1838), протопресвитер Московского Большого Успенского собора и член Московской Синодальной Конторы (с 1840).
 Платонов, Василий Николаевич (1819—1905) — епископ Православной российской церкви; с 1883 года епископ Кинешемский, викарий Костромской епархии.
 Платонов, Василий Романович (1923—1967) — советский солдат Второй мировой войны, полный кавалер ордена Славы.